Левокумский сельсовет в Ставропольском крае:

 Левокумский сельсовет, с 2004 село Левокумское — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Левокумского района, упразднён в 2020;
 Левокумский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Минераловодского района, упразднён в 2015.